Svenska cupen 1973/1974 var den nittonde säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med final på Örjans vall i Halmstad mellan Malmö FF och Östers IF. Malmö FF vann finalen med 2–0 inför  åskådare.

Matcher

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1973/1974
Fotboll i Sverige 1973
Fotboll i Sverige 1974
Fotbollssäsongen 1973/1974